Румыния на Летних Олимпийских играх 1972 была представлена 159 спортсменами в 16 видах спорта. Они завоевали 3 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B.
 Мужчины

Современное пятиборье 

Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и бег.

Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Состав сборной на sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1972 года
Спорт в Румынии в 1972 году